Bekasi (stad), stad in Indonesië
 Bekasi (regentschap), regentschap in Indonesië